Уайт-Бей ():
  — залив в Новом Южном Уэльсе (Австралия). 
 Уайт-Бей — залив у острова Ньюфаундленд (Канада).